De madagaskarcivetkatten (Eupleridae) vormen een familie van enkel op Madagaskar voorkomende roofdieren.

Beschrijving 
De Eupleridae zijn de enige roofdieren op Madagaskar. De dieren hebben zich aangepast aan verschillende leefwijzen. De fossa of fretkat, die met een gewicht van maximaal 20 kilogram veel groter is dan alle andere soorten, jaagt voornamelijk in bomen op maki's. De fanaloka jaagt daarentegen op de grond op kleinere dieren als kikkers en knaagdieren, terwijl de mierencivetkat enkel ongewervelde dieren als insectenlarven, slakken en regenwormen eet.

Taxonomie 
De Madagaskarcivetkatten (Eupleridae) vormen een betrekkelijk nieuwe familie: wetenschappers waren het lange tijd oneens over de positie van de meeste soorten binnen de roofdieren, en de monofylie van de groep is pas in 2003 door moleculair genetisch (DNA-onderzoek) onderzoek bewezen. De meeste onderzoekers gingen er lange tijd van uit dat de Malagassische roofdieren afstamden van twee of drie verschillende voorouders, en deelden ze bij verschillende roofdiergroepen in: de Galidiinae werden ingedeeld bij de mangoesten, de Euplerinae bij de civetkatachtigen, meestal bij de palmrollers of in een eigen onderfamilie, en de fretkat afwisselend bij de katachtigen, civetkatachtigen en zelfs in een eigen familie. Waarschijnlijk stammen alle Eupleridae echter af van een Afrikaanse mangoest, die zo'n 20 tot 30 miljoen jaar geleden op Madagaskar arriveerde.
Tegenwoordig leven er nog zo'n 8 soorten madagaskarcivetkatten in 7 geslachten en 3 onderfamilies.

 Madagaskarcivetkatten (Eupleridae)
 Onderfamilie Cryptoproctinae
 Geslacht Cryptoprocta (Fossa's)
 Fossa of fretkat (Cryptoprocta ferox)
 Cryptoprocta spelaea (uitgestorven)
 Onderfamilie Euplerinae
 Geslacht Eupleres
 Mierencivetkat of falanoek (Eupleres goudotii)
 Geslacht Fossa
 Fanaloka (Fossa fossana)
 Onderfamilie Galidiinae (Madagaskarmangoesten)
 Geslacht Galidia
 Ringstaartmangoest (Galidia elegans)
 Geslacht Galidictis
 Vijfstreepmangoest (Galidictis fasciata)
 Grandidiermangoest (Galidictis grandidieri)
 Geslacht Mungotictis
 Smalstreepmangoest (Mungotictis decemlineata)
 Geslacht Salanoia
 Bruine mangoest (Salanoia concolor)
 Salanoia durrelli